Чёрная мечеть может относиться к:

 Церковь Святых Седьмочисленников
 Фазыл Ахмед-паша мечеть
 Чёрная мечеть (Астрахань)